

Biografia 
Era figlia di Pandolfo II Malatesta e di Paola Orsini.

Morì nel 1398 e venne sepolta nella Chiesa di San Francesco (Fano), accanto al marito Pandolfo, in un monumento marmoreo attribuito a Filippo di Domenico, che collaborò anche alla costruzione del palazzo malatestiano.

Discendenza 
Sposò in prime nozze Sinibaldo Ordelaffi, signore di Forlì e in seconde con Pandolfo III Malatesta, signore di Fano.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Tombe malatestiane

Altri progetti 

Paola Bianca
Coniugi degli Ordelaffi
Coniugi dei Malatesta